Nossa Senhora pode referir-se à figura religiosa de Maria, mãe de Jesus,  ou a inúmeras freguesias portuguesas:
 Nossa Senhora da Anunciada - freguesia do concelho de Setúbal;
 Nossa Senhora da Boa Fé - freguesia do concelho de Évora;
 Nossa Senhora da Conceição - freguesia do concelho do Alandroal;
 Nossa Senhora da Conceição - freguesia no concelho de Angra do Heroísmo;
 Nossa Senhora da Conceição - freguesia no concelho de Vila Real;
 Nossa Senhora da Expectação - freguesia do concelho de Campo Maior;
 Nossa Senhora da Graça - freguesia do concelho de Nisa;
 Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas - freguesia no concelho de Castelo de Vide;
 Nossa Senhora da Graça do Divor - freguesia do concelho de Évora;
 Nossa Senhora da Graça dos Degolados - freguesia do concelho de Campo Maior;
 Nossa Senhora da Piedade - freguesia do concelho de Ourém;
 Nossa Senhora da Vila - freguesia do concelho de Montemor-o-Novo;
 Nossa Senhora da Tourega - freguesia do concelho de Évora;
 Nossa Senhora das Misericórdias - freguesia do concelho de Ourém;
 Nossa Senhora das Neves - freguesia do concelho de Beja;
 Nossa Senhora da Fátima - freguesia do concelho de Aveiro;
 Nossa Senhora da Fátima - freguesia do concelho de Lisboa;
 Nossa Senhora da Fátima - freguesia do concelho do Entroncamento;
 Nossa Senhora de Guadalupe - freguesia do concelho de Évora;
 Nossa Senhora do Amparo - freguesia no concelho da Póvoa de Lanhoso, também conhecida como Póvoa de Lanhoso
 Nossa Senhora do Bispo - freguesia do concelho de Montemor-o-Novo;
 Nossa Senhora do Ó de Aguim - freguesia do concelho de Anadia;
 Nossa Senhora do Pópulo - freguesia no concelho das Caldas da Rainha;
 Nossa Senhora do Rosário - freguesia do concelho da Calheta (Açores), também conhecida como Topo;
 Nossa Senhora do Rosário - freguesia do concelho da Lagoa (Açores);
 Nossa Senhora dos Remédios - freguesia do concelho de Povoação.

Desambiguação